Гориа - фамилия. 

Известные носители:

 Джованни Джузеппе Гориа (1943—1994) — итальянский политик, премьер-министр Италии.
 Винтила Гория (Vintilă Horia) — писатель, лауреат Гонкуровской премии (1960) за роман «Бог родился в изгнании».